Come Capopastore dei ministeri internazionali Godsway diffonde pratiche che hanno spesso scatenato l'indignazione nazionale per violazione dei diritti dei membri della chiesa. Molti lo hanno accusato di essere un finto predicatore.
Nel 2016 in diretta tv ha fustigato due adolescenti, di cui una incinta, accusandole di fornicazione e cospirazione a favore dell'aborto.

Il ministro per il genere, i bambini e la protezione sociale del Ghana Nana Oye Lithur ha condotto una campagna perché venisse arrestato, presentando denuncia alla Polizia ghanese (DOVVSU) Di conseguenza venne arrestato.

Note